IPSC peut signifier:
 International Practical Shooting Confederation : voir Tir sportif de vitesse
 Institut pour la protection et la sécurité des citoyens (Union européenne)
 Induced pluripotent stem cell : voir Cellule souche pluripotente induite